«Mother Earth» — другий студійний альбом нідерландського симфо-метал-гурту Within Temptation. Реліз відбувся 24 грудня 2000 року.

Список композицій

Учасники запису 
 Шарон ден Адель — вокал
 Роберт Вестерхольт — електрогітара
 Міхіель Папенхове — гітара
 Мартейн Спиренбюрг — клавішні
 Йерун ван Він — бас-гітара
 Івар де Граф — ударні

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Альбом на Encyclopaedia Metallum 
 Альбом на Discogs 

Альбоми Within Temptation
Альбоми DSFA Records
Альбоми симфонічного металу
Альбоми кельтик-металу